Новокаинлы́ковский сельсовет — муниципальное образование в Краснокамском районе Башкортостана.

Административный центр — село Новый Каинлык.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Образован 9 июля 1919 года.

Население

Состав сельского поселения

упразднённые населённые пункты 
Ленинский 3-й - упразднённый в 1960-ые посёлок Каинлыковского сельсовета.

Известные уроженцы 
 Сулейманов, Шариф Сулейманович (13 октября 1920 — 12 февраля 1994) — командир истребительно-противотанкового артиллерийского полка, министр финансов Башкирской АССР (1971—1988), Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
 Памятник Сулейманову Шарифу Сулеймановичу.

Примечания 

Сельские поселения Краснокамского района Башкортостана
Муниципальные образования Краснокамского района Башкортостана